Те́льманово () — село у складі району Шал-акина Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Юбілейного сільського округу, раніше входило до складу ліквідованого Октябрського сільського округу.

Населення — 129 осіб (2009; 247 у 1999, 308 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 48 %
 росіяни — 24 %
 німці — 23 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти району Шал-акина
Села Північноказахстанської області